Шу́ппе () — немецкая фамилия.

 Шуппе, Вильгельм (1836—1913) — немецкий философ.
 Шуппе, Георгий Николаевич (1906—1994) — российский учёный-физик и педагог.
 Шуппе, Георгий Николаевич (род. 1971) — российский и британский предприниматель.

См. также 
 Шуппен, Якоб ван (1670—1751) — австрийский придворный художник голландского происхождения
 Шуппе (фамилия)
 Шоппе